

Chimica 
 H2S – formula chimica dell'acido solfidrico

Cinema 
 H2S – film di Roberto Faenza del 1968

Radionavigazione 
 H2S – sistema di radionavigazione usato dagli aerei del Bomber Command nella seconda guerra mondiale